Колочеп се може односити на:
 Колочеп (острво)
 Колочеп (Дубровник)